Almiscareiro pode referir-se:

 À espécie Moschus moschiferus, comummente conhecida como Veado-almiscareiro.

 À ave da espécie Civettictis civetta, comummente conhecida como gato-almiscarado.